Janczyk oder Jańczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Dawid Janczyk (* 1987), polnischer Fußballspieler
 Wiesław Janczyk (* 1964), polnischer Politiker